Canal+ kan have flere betydninger:

 Canal+ Groupe – en fransk medievirksomhed, der markedsfører tv-kanalerne Canal+ i andre lande end i Norden.
 C More – siden 2012 navnet på de tv-kanaler på det danske marked, som tidligere hed noget med Canal+.